Стадлер — фамилия. Известные носители:
 Стадлер, Алексей Валентинович (род. 1991) — российский виолончелист, брат Сергея Стадлера.
 Стадлер, Джозеф (1887—1950) — американский легкоатлет, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Стадлер, Йосип (1843—1918) — боснийский католический прелат.
 Стадлер, Сергей Валентинович (род. 1962) — российский скрипач, дирижёр и педагог.

См. также